Seen bezeichnet:
 die Mehrzahl des Wortes See, eine größere Ansammlung von Wasser in einer Landfläche; siehe See
 Seen (Winterthur), eine früher selbständige Gemeinde und heutigen Stadtteil von Winterthur im Kanton Zürich, Schweiz
 Seen (Adelsgeschlecht), Ministerialengeschlecht, benannt nach dem gleichnamigen Ort
 Seen (Graffitikünstler), einen US-amerikanischen Graffitisprayer

Siehe auch:
 Sehn
 Sehen
 Sien